Lherm puede referirse a 

 Lherm, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Lherm, comuna francesa situada en Lot.